Ігнатенко:

 Ігнатенко Анастасія Степанівна (7 листопада 1914 — 4 травня 2010) — Заслужений вчитель України (1962), Почесний громадянин Зіньківщини.
 Ігнатенко Василь Іванович ( 1961 — † 1986) — ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, командир відд. 6-ї самостійної воєнізованої пожежної частини з охорони міста Прип'ять. Герой України;
 Ігнатенко Василь Хрисантович  — священик Сімферопольського полку (з 1892 року), служив у Хрестовоздвиженському соборі в Катеринославі (Дніпро);
 Ігнатенко Вадим Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Ігнатенко Василь Омелянович (1900—?) — учасник трьох воєн першої світової, громадянської і радянсько-німецької, ветеран праці, активний учасник громадського життя в м. Добропіллі.
 Ігнатенко Віталій Валерійович (* 1946) — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Ігнатенко Владислав Володимирович ( 1 вересня 1993) — футболіст;
 Ігнатенко Володимир Володимирович (1937) — український політик, народний депутат Верховної Ради України 1-го скликання (1990—1994);
 Ігнатенко Володимир Дмитрович (1940 — † 2010) — український співак (тенор), народний артист УРСР (1989), завідувач кафедри Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка;
 Ігнатенко Володимир Пимонович (1920-2007) — український актор, народний артист УРСР (1968);
 Ігнатенко Ганна Георгіївна (1924—2008) — українська письменниця, член Київської міської організації НСПУ (з 1984);
 Ігнатенко Дмитро Андрійович ( 1895, с. Карпилівка Прилуцького повіту Полтавської губернії — після 20 червня 1928) — козак Армії УНР, інженер-лісівник;
 Іван Михайлович Ігнатенко (1903—?) — радянський діяч, 2-й секретар Кіровоградського обласного комітету КП(б)У.
 Ігнатенко Ігор Павлович (1963—2019) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Ігнатенко Микола Григорович (нар. 2 січня 1928) — доктор географічних наук, професор;
 Ігнатенко Олександр Степанович (* 1945) — український політик, народний депутат Верховної Ради України 2-го скликання (1994—1998);
 Ігнатенко Олена Володимирівна (1931 — ?) — політик, народний депутат ВР УРСР 6-го скликання (1963—1967), 7-го скликання (1967—1971);
 Ігнатенко Ольга Іванівна (1961) — політик, народний депутат ВР УРСР 11-го скликання (1985—1990);
 Ігнатенко Павло Миколайович ( 1973, Ніжин) — український політик, народний депутат Верховної Ради України 4-го скликання (2002—2006);
 Ігнатенко Петро Данилович — льотчик-випробувач. Разом з С. О. Горбиком 13 травня 1980 вперше підняли прототип Ан-3 в повітря.

Див. також 
 8787 Ігнатенко — астероїд головного поясу.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко